Peter Parker peut désigner :

 Peter Parker (1721-1811), , amiral britannique, membre du Parlement, ami et mécène de Horatio Nelson ;
 Peter Parker (1785-1814), , son petit-fils, officier de marine anglais ;
 Peter Parker, médecin et missionnaire en Chine.

Personnage de fiction 

 Peter Benjamin Parker, la véritable identité de Spider-Man, héros de bande dessinée